Foss steht für:
 Foss (Katze), Hauskater von Edward Lear
 Foss (Ticino), ein kleiner Fluss im Tessin
 River Foss, ein kleiner Fluss in England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Foss (Oklahoma)
 Foss (Oregon)

Foss ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Foss (1858–1939), US-amerikanischer Politiker
 Frank Foss (1895–1989), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Frank H. Foss (1865–1947), US-amerikanischer Politiker
 Fred Foss (1949–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 George Edmund Foss (1863–1936), US-amerikanischer Politiker
 Hans Christoph Becker-Foss (* 1949), deutscher Organist und Chorleiter
 Hugh Foss (1902–1971), britischer Kryptoanalytiker
 Ingunn Foss (* 1960), norwegische Politikerin
 Joe Foss (1915–2003), US-amerikanischer Politiker
 John Foss (1936–2023), US-amerikanischer Musiker 
 John W. Foss (1933–2020), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 Kristian Bang Foss (* 1977), dänischer Schriftsteller
 Lukas Foss (1922–2009), US-amerikanischer Komponist und Dirigent
 Max Foss (1850–1939), deutscher Marineoffizier
 Per-Kristian Foss (* 1950), norwegischer Politiker
 Sebastian Foss Solevåg (* 1991), norwegischer Skirennläufer
 Tobias Foss (* 1997), norwegischer Radrennfahrer
 Wenche Foss (1917–2011), norwegische Schauspielerin

FOSS steht für:
 Free/Libre Open Source Software

Siehe auch:
 Foß
 Fosse
 Voss (Begriffsklärung)
 FOS

Abkürzung